in botanica: la fronda (botanica) è un raggruppamento di foglie con una struttura simile alle felci
 in storia: la Fronda (movimento) è stato un movimento politico di opposizione alla politica del Cardinale Mazarino
 è chiamato fronda anche il "colpo di Stato" in Goliardia

Altri progetti